Чебурга́ — деревня в Тобольском районе Тюменской области России, входит в состав Кутарбитского сельского поселения.

В деревне пять улиц — Луговая, Новая, Центральная, Южная и Луговой переулок.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района